Ле́сскер — фамилия шведского происхождения.

 Лесскер, Катарина (швед. Anna Katarina Lässker; род. 9 марта 1963) — шведская кёрлингистка.
 Лесскер, Олле (швед. Laessker Olle, 1922—1992) — шведский легкоатлет, выступавший в прыжках в длину и спринте.